Акцынов — русская фамилия.

Известные носители 
 Акцынов, Аркадий Всеволодович (1910—1997) — живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
 Акцынов, Владимир Петрович (1877—1936) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения в Сибири.
 Акцынов, Всеволод Аркадьевич (род. 1947) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств. Сын А. В. Акцынова и Л. М. Акцыновой.

 Акцынова, Людмила Михайловна (1910—1997) — живописец, заслуженный художник Российской Федерации.